

Geografia 
 Cisco – località statunitense della California
 Cisco – città statunitense del Texas
 Cisco – città statunitense dell'Illinois
 Cisco – città fantasma statunitense dello Utah
 Cisco – ex stazione ferroviaria del Minnesota

Altro 
 Cisco Systems – azienda elettronica statunitense produttrice di apparati e servizi per reti informatiche
 Cisco – pseudonimo di Stefano Bellotti, cantautore folk italiano